Сезон «Карпат» (Львів) 1965 — третій сезон «Карпат» (Львів). Команда посіла 9-е місце серед 32 команд другої групи класу «А». У Кубку СРСР дійшла до 1/16 фіналу.

Головні події 
Перед початком сезону головним тренером призначено Миколу Дементьєва. Упродовж сезону в колективі дебютувало 10 нових футболістів. Так, з Житомира перейшов Костянтин Крючков, Борис Манько — з «Шинника» (Ярославль), Юрій Варламов — із «Зеніта» (Ленінград), Віктор Баталін — СКА (Львів), Валерій Балясников — «Динамо» (Москва), Валерій Костиков — зі «Спартака» (Москва).

До 17 вересня тривав перший етап чемпіонату, де з підгрупи серед 16 клубів 8 найкращих потім розігрували з 8 найкращими командами іншої підгрупи перші 16 місць. «Карпати» зуміли потрапити до першої половини підгрупи, посівши 7-е місце серед 16 колективів. У другому етапі львів'яни посіли підсумкове 9-е місце з-поміж 16 команд.

У Кубку Радянського Союзу «Карпати» в 1/32 перемогли на виїзді «Локомотив» (Тбілісі) — 2:1, але в 1/16 фіналу із таким самим рахунком поступились удома «Шахтарю» (Донецьк).

Чемпіонат

Перший етап

Другий етап 

Примітка: * — на другому етапі з попереднього доробку враховували тільки ті очки, які були взяті від команд, що теж потрапили до фіналу

Кубок

Статистики гравців 
У чемпіонаті за клуб виступали 23 гравці:

Посилання 
 Друга група класу «А» СРСР 1965 на КЛІСФ 
 Кубок СРСР 1965 на КЛІСФ

Література 
 Сало І. А., Яремко І. Я. «Карпати» Львів. Рекламно-інформаційний довідник. — Львів, 1990. — 166 с.
 Кульчицький І., Назаркевич Ю. «Карпати»: рік за роком (1963-2003). — Львів, 2003. — 232 с. ISBN 966-7893-31-6

Сезони ФК «Карпати» (Львів)
Українські футбольні клуби в сезоні 1965